

Patronyme 

 Augusto Zampini (né en 1969), prêtre catholique argentin ;
 Cédric Zampini (né en 1988), écrivain français ;
 Donato Zampini (1926-2007), coureur cycliste italien.